Евдокимова — деревня в Тулунском районе Иркутской области, относится к Евдокимовскому муниципальному образованию.

География 
Деревня находится в 32 км по прямой от центра района — города Тулун.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тулунского района